Bailleau kan syfta på:

 Bailleau-Armenonville, fransk kommun i departementet Eure-et-Loir
 Bailleau-le-Pin, fransk kommun i departementet Eure-et-Loir
 Bailleau-l'Évêque, fransk kommun i departementet Eure-et-Loir